

Toponyme 
 Saas, ancienne commune française des Landes, aujourd'hui intégrée à Rivière-Saas-et-Gourby
 Saas im Prättigau, commune suisse des Grisons
 Saas-Almagell, commune suisse du Valais
 Saas-Balen, commune suisse du Valais
 Saas-Fee, commune suisse du Valais
 Saas-Grund, commune suisse du Valais
 Vallée de Saas

Informatique 
 SaaS, concept informatique signifiant software as a service (Logiciel en tant que service)

Entreprise 
 SAAS est l'abréviation de la Société anonyme des ateliers de Sécheron de Genève
Abréviation
Homonymie de toponyme